Osoby noszące nazwisko Zejdler:
 Aleksander Zejdler – chorąży.
 Jacek Zejdler – aktor.
 Łukasz Zejdler – piłkarz.